Hendrik Bos (organist); Nederlands organist (1868-1937)
 Hendrik Bos (burgemeester); Nederlands burgemeester (1920-1998)